Операция (англ. oрeration) - составляющая деятельности человека, соотносимая с задачей (объективно-предметными условиями достижения целей).

А. Н. Леонтьев считал операцию способом осуществления действия. Цель, соотносимая с действием, может быть достигнута при разных условиях: иначе говоря, одно действие может быть реализовано разными операциями. Одна и та же операция может входить в разные действия.

Действие, меняя свою направленность, становится условием осуществления другого действия, обеспечивающим достижение новой цели. Большинство операций являются результатом результат и овладения общественно выработанными способами действий, зачастую закрепленных в орудиях действия (напр., в счетах оформлены счетные операции). Сознательная операция первоначально формируется в качестве сознательного целенаправленного действия (это справедливо как для двигательных, так и для умственных операций), однако не всякая операция является сознательной. Более того, чаще всего, операция является бессознательным способом выполнения действия.

Операции - это относительно самостоятельные акты, содержание которых отвечает условиям, в которых он находится. В отличие от деятельности и действия, Операции объясняются условиями предметной ситуации, в них воплощены различные социально выработанные схемы поведения, обусловливающие содержание операции.

Устойчивый направленный характер протекания операции определяется операциональной установкой.

Операции бывают двух видов, возникают:

1) путем адаптации, подражания; они неосознаваемы и не могут вызываться в сознание даже специальными усилиями;

2) из действий путем их автоматизации; они находятся на границе сознания и могут стать осознаваемыми.

Любое сложное действие состоит из определенных действий и неких подлежащих им операций. Граница слоев действий и операций смыта: движение вверх - превращение неких действий в операции - увеличение единиц деятельности; движение вниз - из операций в действия - дробление деятельности.

В зависимости от происхождения операции выделяются:

приспособительные и сознательные.

Пиаже описал генезис операций при формировании у ребенка понятий движения, скорости, числа, времени и пространства.

Согласно Ж. Пиаже, операции – это интериоризованные обратимые и скоординированные в связные структуры действия, выступающие как психологические механизмы мышления. Развитие операторных структур подчиняется действию закона саморегуляции. Сами структуры подчиняются закону целостности.

Примеры 
Операция счета закреплена в своем орудии действия - в счетах.

Схемы употребления орудий или принятые в определенной культуре нормы этикета.

Примечания

Литература 

Психология